Безне́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. Входит в состав кантона Монмаро. Округ коммуны — Монлюсон.

Код INSEE коммуны — 03027.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 962 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 587 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 382 были экономически активными, 205 — неактивными (показатель активности — 65,1 %, в 1999 году было 59,0 %). Из 382 активных работали 337 человек (194 мужчины и 143 женщины), безработных было 45 (17 мужчин и 28 женщин). Среди 205 неактивных 24 человека были учениками или студентами, 76 — пенсионерами, 105 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Барб XIX века в неороманском стиле
 Замок Ле-Пюи-Шатонен XV-XVI веков

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Алье